Извору Рече има више значења:

 Извору Рече (Ваидени), насеље у округу Валча у Румунији
 Извору Рече (Стоилешти), насеље у округу Валча у Румунији